Souto peut désigner :
la langue souto parlée en Afrique australe.

Patronymes 
 José Souto (1959-2019), footballeur français.
 Ramón Souto (né en 1976), compositeur espagnol.

Toponymes 
au Portugal :
homonymies exactes :
Souto, paroisse civile de la municipalité d'Abrantes, située dans le district de Santarém et la région Centre ;
Souto, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Souto, paroisse civile de la municipalité de Penedono, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Souto, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Souto, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Souto, paroisse civile de la municipalité de Terras de Bouro, située dans le district de Braga et la région Nord ;
homonymies partielles :
voir la page d'homonymie Souto Maior ;
Santa Maria de Souto, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
São Salvador de Souto, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Souto da Carpalhosa, paroisse civile de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Souto da Casa, paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Souto da Velha, paroisse civile de la municipalité de Torre de Moncorvo, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Souto de Aguiar da Beira, paroisse civile de la municipalité d'Aguiar da Beira, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Souto de Lafões, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira de Frades, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Homonymie de patronyme